Leistikow ist der Familienname folgender Personen:

 Dankwart Leistikow (1926–2010), deutscher Kunsthistoriker
 Gertrud Leistikow (1885–1948), deutsche Tänzerin und Choreographin
 Grete Leistikow (1893–1989), deutsche Fotografin
 Hans Leistikow (1892–1962), deutscher Grafiker, Mitbegründer der „Kasseler Schule“
 Hans Leistikow (General) (1895–1967), deutscher Generalmajor
 Klaus Ulrich Leistikow (1929–2002), deutscher Botaniker
 Walter Leistikow (1865–1908), deutscher Maler und Grafiker